Granadillo es el nombre común que se le da a distintas especies de árboles leguminosos (Fabaceae) como son:
Crinodendron tucumanum, arbusto endémico de Argentina y Bolivia, de la familia Elaeocarpaceae.
Pithecellobium pithecolobioides o granadillo de río, leguminosa endémica de Argentina y de Paraguay, de la familia Fabaceae.
Dalbergia melanoxylon o granadillo negro, leguminosa arbórea encontrada fundamentalmente en África, de la familia Fabaceae.
Dalbergia glomerata o granadillo rojo, leguminosa endémica de México, de la familia Fabaceae.
El nombre común de la planta Rhamnus alaternus.
El nombre común en las islas Canarias de la planta Hypericum canariense'''''.